

Cinema 
Fama (1980) — filme musical estadunidense de 1980 dirigido por Alan Parker
Fama (2009) — remake do filme musical de 1980

Televisão 
Fame (série de televisão de 1982)
Fame L.A. — série que foi para o ar em 1997
Fame (Ben 10: Ultimate Alien) — episódio da série Ben 10: Ultimate Alien

Música 
Fame (canção de David Bowie) — do álbum Young Americans, de 1975
Fame (álbum) — de Grace Jones
Fame (banda) — duo musical sueco

Outros usos 
Fans of Adult Media & Entertainment (F.A.M.E.)) — organização que distribui prémios da pornografia
Lady Gaga Fame — perfume feminino lançado pela cantora americana Lady Gaga

Ver também 
Fames — deusa da fome na mitologia romana

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de televisão